Hodorogea:
 Toponime
 Slobozia-Hodorogea, Orhei
 Nume de familie
 Andrei Hodorogea
 Liliana Hodorogea

Nume de familie românești
Toponime românești